Халди — верховное божество Урарту.
 Халди — народ, населявший страну Халди в период раннего бронзового века.
 Халди — страна раннего бронзового века на черноморском побережье.
 Халди — деревня в уезде Хийумаа, Эстония.